Chandler steht für:
 Chandler (Vorname), Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 Chandler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Chandler (PIM), freier Personal Information Manager der Open Source Applications Foundation
 USS Chandler (DDG-996), Militärschiff der US Navy
 Chandler Motor Car, ehemaliger US-amerikanischer Autohersteller
 Chandler (Mondkrater), Mondkrater

Chandler ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Chandler (Arizona)
 Chandler (Arkansas)
 Chandler (Indiana)
 Chandler (Michigan)
 Chandler (Minnesota)
 Chandler (Missouri)
 Chandler (Ohio)
 Chandler (Oklahoma)
 Chandler (South Carolina)
 Chandler (Tennessee)
 Chandler (Texas)
 Chandler Heights (Arizona)
 Chandler Hill (Massachusetts)
 Chandler Springs (Alabama)

in Australien:
 Chandler (Queensland)
 Chandler (South Australia)

in Kanada:
 Chandler (Québec)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chandler Armory, in Chandler, Oklahoma, ID-Nr. 91000276
 Chandler Bookstore, in Chandler, Oklahoma, ID-Nr. 84003110
 Chandler Commercial Historic District, in Chandler, Arizona, ID-Nr. 00001127
 Chandler Court and Pollard Park Historic District, in Williamsburg, Virginia, ID-Nr. 96001075
 Chandler Hotel and Annex, in Coos Bay, Oregon, ID-Nr. 84002966
 Chandler Mill Bridge, in Kennett, Pennsylvania, ID-Nr. 09001213
 Chandler Music Hall and Bethany Parish House, in Randolph, Vermont, ID-Nr. 73000196
 Chandler Normal School Building and Webster Hall, in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 80001509
 Chandler Stone Wall, in Mount Juliet, Tennessee, ID-Nr. 01000757
 Chandler Store, in Belgrade, Maine, ID-Nr. 85001263
 Chandler-Bigsby-Abbot House, in Andover, Massachusetts, ID-Nr. 82004830
 Chandler-Blair House, in Waukesha, Wisconsin, ID-Nr. 87002542
 Chandler-Hidden House, in Andover, Massachusetts, ID-Nr. 82004832
 Chandler-Linder House, in Hartwell, Georgia, ID-Nr. 86002006
 Chandler-Parsons Blacksmith Shop, in Dover-Foxcroft, Maine, ID-Nr. 89001702

Chandler ist der Name folgender geografischer Objekte
 Chandler Island, Insel vor der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Mount Chandler, Berg im Ellsworthland, Antarktika

 Chandler River (Macleay River), Nebenfluss des Macleay River in New South Wales

Siehe auch:
 Chanler